Europamästerskapet i fotboll 2015 (Conifa) var den första säsongen av Europamästerskapet i fotboll för stater, minoriteter, statslösa människor och regioner som inte är anslutna till Fifa, arrangerad av Conifa tillsammans med Seklerlandet. Turneringen spelades i Debrecen och vanns av  som i finalen besegrade  med 4–1.

Kvalificerade nationer

 (arrangör)

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Match om femteplats

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutställning

Källor
Officiell hemsida

Referenser

Europamästerskapet i fotboll 2015 (ConIFA)
Europamästerskapet i fotboll 2015 (ConIFA)